Banggle (Kanigoro)
 Banggle (Ngadiluwih)
 Banggle (Sukorame)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing